

Musica 
 Sepia – album di Coco Mbassi del 2001
 Sepia – album di Yū Takahashi del 2002

Altro 
 Sepia – genere di molluschi cefalopodi della famiglia Sepiidae
 Sepia – settimanale di attualità statunitense

Pagine correlate 
 Seppia (disambigua)